Lion-klass kan syfta på:

Lion-klass (slagskepp) – en fartygsklass bestående av sex slagskepp i Royal Navy varav två påbörjades men blev aldrig färdiga
Lion-klass (slagkryssare) – en fartygsklass bestående av slagkryssare  i Royal Navy som byggdes före första världskriget och användes 1912–1920